Маре́ев — русская фамилия. Имеет женскую форму Мареева.

Известные носители 
 Мареев, Евгений Анатольевич (род. 1960) — российский геофизик, академик РАН.
 Мареев, Сергей Николаевич (1941—2019) — российский философ.

 Мареева, Елена Валентиновна (род. 1954) — российский философ, доктор философских наук, профессор.